1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

3. stoletje | 4. stoletje | 5. stoletje | 6. stoletje | 7. stoletje | 8. stoletje | 9. stoletje 

 Druga stoletja  

Šesto stoletje obsega leta od 501 do vključno 600. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 500 do 599.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po šestem stoletju so pisana ležeče.

 
06